Los términos ascendiente y ascendente pueden referirse, en esta enciclopedia:
 a un ancestro o ascendiente (padre, madre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera);

 al (signo) ascendente, uno de los elementos o datos de la carta astral, en la astrología;
 a una influencia (predominio moral).